Svetlogorsk (oblast Kaliningrad), een Russische stad in de oblast Kaliningrad
Svetlogorsk (oblast Homel), een Wit-Russische stad in de oblast Homel
Svetlogorsk (kraj Krasnojarsk), een Russisch dorp in de kraj Krasnojarsk